Kungfu, vechtsport.
Kung Fu (televisieserie), televisieserie uit 1971.
Kung Fu (televisieserie uit 2021), televisieserie uit 2021